Luis-Napoleón Bonaparte (París, 11 de octubre de 1804 - Forlì, 17 de marzo de 1831), rey de Holanda, hijo segundo de Luis I de Holanda y Hortensia de Beauharnais y hermano mayor del emperador francés Napoleón III.

En 1807, al morir su hermano Napoleón Carlos, se convirtió en heredero del trono neerlandés. En 1809 fue nombrado duque de Berg por su tío Napoleón, título que mantuvo hasta 1813. Durante los nueve días transcurridos entre la abdicación de su padre y la caída de Holanda en manos de las tropas francesas en 1810, reinó oficialmente con el nombre de Luis II (Lodewijk II, en neerlandés). Después, su reino fue anexado al Imperio Francés.

Cuando Napoleón fue depuesto tras la batalla de Waterloo en 1815, la casa de Borbón fue restaurada en el trono de Francia. Luis huyó al exilio, pero al igual que su familia nunca abandonó la idea de restaurar el Imperio Napoleónico. 

Los hijos de Bonaparte estaban indignados, lo que llevó a la reina Hortensia a partir con ellos hacia Roma para mantenerlos alejados de Francia. Sin embargo, se involucraron rápidamente en las conspiraciones carbonarias destinadas a promover la causa de la unidad italiana y despojar al Papa de su poder secular. 

Se casó en el exilio con su prima Carlota, hija de José I de España. 

Los dos hermanos participaron así en las insurrecciones en los territorios papales del centro de Italia, antes de tener que replegarse finalmente sobre Bolonia, donde se vieron rodeados por el ejército austríaco y los ejércitos pontificios, cada uno decidido a resolver su destino. 

Él y su hermano menor Luis Napoleón se instalaron en Italia, donde se introdujeron en política desde posiciones liberales y se involucraron en el movimiento de los carbonarios, organización que luchaba contra la dominación de Austria en el norte de Italia. El 17 de marzo de 1831, mientras huía de Italia debido a la represión de las tropas austríacas y de los Estados Pontificios, enfermó de sarampión y murió en Forlì.

Está enterrado en Saint-Leu-la-Forêt, en la Isla de Francia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Unión (Reino de Holanda, 01/07/1810).

Ancestros

Referencias 

Luis 02
Casa de Bonaparte
Nobles de Francia del siglo XIX
Nacidos en París
Fallecidos en Forlì